Pierre et Jean est un roman de Guy de Maupassant, publié en 1888. Il a fait l'objet de plusieurs adaptations :

Cinéma 
 Pierre et Jean, film réalisé par Émile-Bernard Donatien, sorti en 1924
 Pierre et Jean, un film d'André Cayatte, sorti en 1943

Télévision 
 Pierre et Jean, un téléfilm de Michel Favart, diffusé en 1973.
 Pierre et Jean, un téléfilm de Daniel Janneau, diffusé en 2004.